L'expression « or blanc » désigne un alliage fait à partir d'or pur et d'un autre métal. Elle peut cependant également faire référence, selon le contexte, à certaines productions dont l'exploitation constitue en général une richesse importante pour un espace ou une population donnée, parmi lesquelles :
 le coton ; 
 la canne à sucre ; 
 le sel ; 
 la porcelaine ;
 la neige (pour le potentiel touristique d'un domaine montagnard, notamment skiable) ; 
 l'eau, notamment l'eau douce et potable, à cause de sa rareté grandissante et de son importance de plus en plus stratégique (avec des conséquences géopolitiques) ; 
 les glaciers, en tant que richesse naturelle (et partiellement en tant que ressource en eau douce) ; 
 l'ivoire ; 
 le lait ;
 la cocaïne ;
 le guano ;
l'amiante.

Notes et références